Hemmingford est un canton canadien du Québec.
 Hemmingford est une municipalité canadienne de canton au Québec.
 Hemmingford est une municipalité canadienne de village au Québec.

Toponyme indiquant un gué au Québec